|-
| 76901 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76902 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76903 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76904 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76905 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76906 - || || 19 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76907 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76908 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76909 - || || 29 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76910 - || || 29 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76911 - || || 30 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76912 - || || 22 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76913 - || || 26 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76914 - || || 26 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76915 - || || 27 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76916 - || 2001 AB || 1 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76917 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76918 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76919 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76920 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76921 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76922 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76923 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76924 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76925 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76926 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76927 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76928 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76929 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76930 - || || 2 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76931 - || || 3 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76932 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76933 - || || 6 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76934 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76935 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76936 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76937 - || || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76938 - || || 17 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76939 - || || 17 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76940 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76941 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76942 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76943 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76944 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76945 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76946 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76947 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76948 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76949 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76950 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76951 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76952 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76953 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76954 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76955 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76956 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76957 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76958 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76959 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76960 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76961 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76962 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76963 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76964 - || || 19 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76965 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76966 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76967 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76968 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76969 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76970 - || || 28 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76971 - || || 28 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 76972 - || || 16 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76973 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 76974 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76975 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76976 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76977 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76978 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76979 - || || 31 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 76980 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76981 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76982 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76983 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76984 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76985 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76986 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76987 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76988 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76989 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76990 - || || 30 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76991 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76992 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 76993 - || || 27 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 76994 - || || 29 de gener, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 76995 - || || 26 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76996 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76997 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76998 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 76999 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77000 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
6